Rhynia és un gènere de plantes extintes del Devonià. Fou descrita per primer cop el 1917 pels científics Kidston i Lang.

Plantes del Devonià
Traqueobionts